Chapelle Saint-Thomas (Lyon)
 Chapelle Saint-Thomas-des-Indiens à l'île de La Réunion
 Chapelle Saint-Thomas de Thorame-Basse

Thomas
Chapelle dédiée à Saint Thomas